Bembradium är ett släkte av fiskar. Bembradium ingår i familjen Bembridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Bembradium